Un boudoir est un petit salon.
 Un boudoir est un biscuit de forme allongée, sec, souvent saupoudré de sucre.

 Le boudoir, une émission de la chaîne de télévision 'Zik, animée notamment par Corneille (chanteur).

 Boudoir de Vivienne Westwood est un parfum.

 Le Boudoir, langue dérivée du français. 
Le Boudoir, association d'Humanités et de Lettres de l'Université Rennes-II, elle possède sa propre revue, Les cahiers du Boudoir fondée par Alexis Artaud et A.P.A. Delusier.